Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 363 dans le monde.

 Route 363 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 363 au Québec, Canada
 Route 363 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 363 en Finlande
 Route nationale 363 en France